Oban (Nieuw-Zeeland), een dorp in Nieuw-Zeeland
 Oban (Schotland), een dorp in Schotland
 Oban, een single malt whisky